

Населені пункти та їхні частини

 Яцкув — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Яцкув — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Яцкув — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Яцкув — колонія в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства

Примітки